

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Steio“ beginnt.

Steio 



Steiof 
 Steiof, Christian (* 1965), deutscher Polizist, Leiter des LKA Berlin
 Steiof, Franziska (1962–2014), deutsche Theaterregisseurin und -autorin